La Korvpalli Meistriliiga 2010-2011 è stata la 20ª edizione del massimo campionato estone di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Kalev/Cramo.

Regular season

Playoffs

Squadra vincitrice

Note

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2010
Pallacanestro nel 2011
2010-2011